Ulama – zespołowa gra w piłkę wymyślona w Ameryce Łacińskiej
 Alim (liczba mnoga: Ulama)  - muzułmanin uczony w prawie Islamskim